

Toponymie 
 Le Yarmouk est une rivière traversant la Syrie, la Jordanie et Israël ; c'est le plus large affluent du Jourdain.
 Yarmouk est un ancien camp de réfugiés palestiniens près de Damas en Syrie, devenu une ville construite par les réfugiés.

Histoire 
 La bataille du Yarmouk fut une bataille décisive entre les forces arabes musulmanes et les armées de l’Empire byzantin en 636.